Els amniotes (Amniota) són un clade de vertebrats terrestres, els primers que s'independitzaren totalment del medi aquàtic. Han desenvolupat una cuirassa d'escames que els impermeabilitza de l'exterior i que en els ocells ha evolucionat a plomes i en els mamífers a pèls. També perderen la necessitat de pondre els ous a l'aigua gràcies a l'aparició dels ous que permeten l'intercanvi de gasos com ara l'oxigen (O₂) i el diòxid de carboni (CO₂) sense perdre aigua i que ens els teris ha evolucionat fins al punt que el fetus es desenvolupa, totalment o parcial, a l'interior de les femelles.

Avantatges evolutius de l'ou amniota 

Es caracteritzen pel fet que l'embrió desenvolupa tres embolcalls: 1. El còrion, 2. Els al·lantoides i 3. l'amni. Això permet l'existència d'un medi aquós en el qual pot respirar i del qual pot alimentar-se. Aquesta és una adaptació evolutiva que, a diferència del que passa amb els amfibis, permeté la reproducció ovípara en un medi sec. D'altra banda i de forma independent, alguns amfibis, com les pipas o gripaus de Surinam (Pipa pipa), han desenvolupat altres mecanismes per a superar aquesta limitació.

Aparició i evolució 
Sembla que els primers amniotes sorgiren durant el Carbonífer mitjà a partir dels tetràpodes reptiliformes. Transcorreguts alguns milions d'anys, dos dels llinatges més importants dels amniotes, foren diferenciant-se: per una banda els avantpassats dels éssers humans, els sinàpsids, i per una altra els sauròpsids, dels quals evolucionaren els dinosaures, els rèptils i les aus.

Tenint en compte l'escassetat de dades disponibles sobre fòssils de vertebrats procedents d'aquests temps, és possible que l'evolució d'aquests animals comencés abans.

Taxonomia 
 Reptiliomorpha
Clade Amniota
Casineria 
Classe Synapsida
 Classe Mammalia
Classe Sauropsida
Batropetes
 Clade Eureptilia
 Família Captorhinidae
 Família ProtorothyrididaeHylonomus''
 Subclasse Diapsida
 Classe Aves

Arbre filogenètic 
En la classificació zoològica, Amniota és un microembrancament que comprèn els sinàpsids (mamífers actuals i els rèptils mamiferoides) i els sauròpsids (el llinatge que originà els rèptils i ocells).

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Anamniota